Звейнек — фамилия:

 Звейнек, Генрих Петрович (1897—1919) — комиссар 1-й Инзенской революционной дивизии.
 Звейнек, Карл Кришьянович (1895 — не ранее 1944) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, преподаватель, публицист, инженер-капитан 1-го ранга (1940).
 Звейнек, Ян Екабович (1895—1917) — прапорщик 85-го пехотного запасного полка. Участник Октябрьской революции.